Esistono più comuni francesi con questo nome

Montoulieu – Ariège
Montoulieu – Hérault